

Nom commun 

 Un baudrier désigne initialement un équipement militaire permettant de porter une arme, les premiers datant de l’Antiquité.
 Il a ensuite servi à désigner un équipement de sécurité : le baudrier, qui sert à s’accrocher à une corde pour éviter une chute, lors de travaux en hauteur ou dans la pratique de l’escalade. Ce terme peut aussi être considéré comme un synonyme de harnais de sécurité.

Anthroponyme

Pseudonyme 

Baudrier (1772-1817), acteur français.

Patronyme 

Jacqueline Baudrier (1922-2009), journaliste française, directrice de l'ORTF ;
Jacques Baudrier (1872-?), skipper français ; 
Lucien Baudrier (1871-1930), un skipper français ;
Patrice Baudrier (1957-), comédien et metteur en scène français.